Макси́м Вале́рьевич Бурди́н (род. 14 ноября 1987 года, Россия, Кострома) — российский издатель; финалист независимой литературной премии «Неформат» в номинации «Малая проза»; финалист литературной премии имени В. П. Астафьева в номинации «Малая проза»; учредитель и координатор литературной премии Мира; учредитель и координатор литературной премии «СЛОВО»; издатель и главный редактор журналов «Русский свет», «Форма Слова», антологии «Литературная Евразия», издательского проекта «Писатели русского мира».

Биография 
Родился в семье филологов. Отец — Валерий Владимирович Бурдин, православный священник, поэт. Мать — Людмила Викторовна Бурдина, сотрудник церковного историко-археологического музея Ипатьевского монастыря. Один год проучился на филологическом факультете костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. Дважды (в период с 2007 по 2010 год) поступал в литературный институт имени А. М. Горького (семинар прозы), оба раза успешно. Однако обучение так и не завершил, целиком погрузившись в работу.

С 2007 по 2008 год работал журналистом «Литературной газеты». Вел авторскую рубрику в газете «Литературная Россия». Печатался в журналах «Лехаим», «Сибирские огни», «Литературный Иерусалим», «Литературная учёба», «Девушка с веслом», «Шестое чувство», «Лампа и дымоход», «Clatch», «Акценты», «Окно», «Переправа», в альманахе российско-азербайджанской прозы «В зеркалах», в «Петербургской газете», в «Московском Комсомольце», в альманахе «Девять жизней». Стихотворения включены в третий том антологии «Золотые стихотворцы Рунета».

Деятельность 
 Учредитель и генеральный директор Издательского Дома Максима Бурдина.
 Руководитель издательского проекта «Писатели русского мира», включающего в себя альманах «Писатели русского мира: XXI век»; одноимённую энциклопедию и серию авторских книг.
 Издатель и главный редактор журнала «Русский свет».
 Издатель и главный редактор литературного журнала «Форма Слова».
 Издатель и главный редактор антологии стихов и прозы «Литературная Евразия».
 Учредитель и координатор литературной премии Мира.
 Учредитель и координатор литературной премии «РУССКОЕ СЛОВО».

Цитаты 
«Уровень произведения всегда сопоставим с уровнем творца. Литературу созиждут личности. Личность творца играет определяющую роль в любом произведении искусства, в том числе искусства словесного. Есть Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Бунин, Михаил Булгаков, другие классики. Каждый из этих писателей — Личность с Большой буквы, масштаб их огромен. Можем ли мы найти писателя, который напишет как Толстой или как Булгаков? Даже в случае, если такой найдется, он будет вторичен, а значит — посредственен. Работа большого писателя воспитать в себе Личность и — посредством этой личности — воспитать читателя. Воспитать с нравственной, с этической стороны, с идеологической, если хотите.

Что касается современного издателя, то его задачу я вижу в продвижении талантливых авторов неформата, в работе с ними, в создании некоего культурного противовеса литературному лобби, речь о котором шла выше. Желающих издаваться много, много талантливых людей, которым не хватает профессионализма. Вот с ними и нужно работать издателю, учить их, делать из них будущих классиков, а не роботов литературного бизнеса». (2016)

Отзывы 
«Максим Бурдин, издатель из Костромы, проектом „Литературная Евразия“ осуществляет то, что наперебой бросились делать издатели 1990-х: возвращает литературным произведениям и их авторам Родину». «Литературная Россия» (№ 5, 2018 г.)
«Костромской издатель Максим Бурдин взялся за выполнение задачи глобального масштаба — он пытается вывести поэтов и писателей русской провинции, русскоязычных авторов зарубежья из электронного пространства… Слова из аннотации о том, что сборник „дает представление о неформате современной русской литературы“, что поначалу настораживает, приходится понимать именно в том смысле, что собранные Максимом Бурдиным под обложками печатных сборников авторы до сего дня были обречены на формат интернета…» «Книжное обозрение» (№ 5-6, 2016 г.)

«Среди предпринимателей обнаруживаются обладатели ещё более „экзотических“ образований. Максим Бурдин — дипломированный прозаик, лауреат нескольких литературных премий. А сегодня — это один из ведущих издателей независимой литературы, одной из важных задач для которого является раскрытие её коммерческого потенциала…» «Жажда: бизнес-журнал» (2016 г.)

Примечания 
1. Поэтический язык как система ценностей (Изумляемся вместе с Александром Трапезниковым) — «Литературная Россия». * 

2. 5 + 1 гуманитариев, ставших предпринимателями — «Жажда бизнеса». * 

3. Максим Бурдин: Настоящим прорывом я бы назвал книгу «Несвятые святые» — «Культурные новости столицы» *

Ссылки 
 Издательский Дом Максима Бурдина. * 
 Максим Бурдин в Журнальном зале. * 
 Рассказ «Дашенька» в финале премии имени В. П. Астафьева. * 
 Максим Бурдин в журнале "Лампа и Дымоход. * 
 Рассказ «Да воскреснет Бог» в журнале «Переправа». * 
 Рассказ «Откуда приходит счастье» в журнале «Форма Слова». * 
 Подборка стихотворений в «Петербургской газете». * 

Персоналии по алфавиту